Жан-Жилијен Ројер и Орија Текау су освојили турнир. У финалу су савладали Џејмија Марија и Џона Пирса са 7:67:5, 6:4, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница
{{Тенис-8 играча и 5 сетова
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Боб Брајан   Мајк Брајан
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=69
| RD1-score1-4=65
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=9
| RD1-team2= Рохан Бопана   Флорин Мерђа 
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=711
| RD1-score2-4=77
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Жан-Жилијен Ројер   Орија Текау 
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=77
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=7
| RD1-team4=   Ненад Зимоњић 
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=62
| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Александер Пеја   Бруно Соарес 
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=63
| RD1-score5-3=3
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=13
| RD1-team6= Џејми Мари   Џон Пирс 
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=77
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=Q
| RD1-team7= Јонатан Ерлих   Филип Печнер
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-score7-4=6
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Иван Додиг  Марсело Мело 
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3=2
| RD1-score8-4=4
| RD1-score8-5=

| RD2-seed1=9
| RD2-team1= Рохан Бопана   Флорин Мерђа 
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=3
| RD2-score1-4=6
| RD2-score1-5=11
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Жан-Жилијен Ројер   Орија Текау
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
| RD2-score2-4=4
| RD2-score2-5=13

| RD2-seed3=13
| RD2-team3= Џејми Мари   Џон Пирс 
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4=6
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=Q
| RD2-team4= Јонатан Ерлих   Филип Печнер
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3=4
| RD2-score4-4=2
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=4
| RD3-team1= Жан-Жилијен Ројер   Орија Текау
| RD3-score1-1=77
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=13
| RD3-team2= Џејми Мари   Џон Пирс
| RD3-score2-1=65
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3=4
| RD3-score2-4=
| RD3-score2-5=
}}

Горња половина

Група 1
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четвртфинале

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Б. Брајан   М. Брајан
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02=   А. Сачко 
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= С. Џонсон   С. Квери 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Бедене   Д. Џумхур 
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С. Хиралдо   Ж. Соуза 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4=2
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Павић   М. Винус 
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= П. Андухар   О. Марах 
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=77
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Р. Класен   Р. Рам 
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=65
| RD1-score08-5=8

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= Р. Бопана   Ф. Мерђа 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Т. Смичек   Ј. Весели 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=61
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=PR
| RD1-team11= Р. Штјепанек   М. Јужни 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=77
| RD1-score11-5=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Т. Белучи   Г. Дуран 
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=65
| RD1-score12-5=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А. Манарино   Л. Пуј 
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Л. Кубот   М. Мирни 
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= М. Ковалчик   И. Зеленај 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=66
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=13
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= М. Гранољерс   М. Лопез 
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=78
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=15

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Б. Брајан   М. Брајан
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=77
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С. Џонсон   С. Квери 
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=63
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М. Павић   М. Винус 
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=65
| RD2-score03-5=11
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= Р. Класен   Р. Рам 
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=77
| RD2-score04-5=9

| RD2-seed05=9
| RD2-team05=   Ф. Мерђа 
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=77
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Т. Белучи   Г. Дуран 
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3=64
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Л. Кубот   М. Мирни 
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= М. Гранољерс   М. Лопез 
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Б. Брајан   М. Брајан
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= М. Павић   М. Винус 
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=9
| RD3-team03=   Ф. Мерђа
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=77
| RD3-score03-4=710
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Л. Кубот   М. Мирни 
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=65
| RD3-score04-4=68
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Б. Брајан   М. Брајан 
| RD4-score01-1='''7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=69
| RD4-score01-4=65
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=9
| RD4-team02=

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Вимблдон — мушки парови
Вимблдон 2015.